Алексей Юрьевич Филонов (род. 1961) — советский пловец.

Спортивная карьера 
Рекордсмен Европы 1980 года в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Рекордсмен Европы 1982 года в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Обладатель двух серебряных медалей чемпионата мира 1982 года в эстафетном плавании вольным стилем  4×100 м и 4×200 м. Участник двух Универсиад. Серебряный призер в составе команды в эстафете 4×100 м вольным стилем Универсиады 1981 года в Бухаресте, победитель и серебряный призёр Универсиады 1983 года в Эдмонтоне (Канада) на дистанциях 4×200 м вольным стилем и 200 м вольным стилем соответственно.

Выступления в категории «Мастерс» 
В категории «Мастерс» становился чемпионом мира (2004, 2012 гг.) на дистанции 100 м баттерфляем, рекордсменом и двадцатикратным чемпионом Европы (2003, 2005, 2007, 2011 и 2013 гг.).  Двукратный чемпион СССР 1991 г., трёхкратный победитель соревнований «Кубок СССР» 1990-1991 гг., 34-кратный чемпион и 78-кратный рекордсмен России (1998-2016 гг.) на индивидуальных дистанциях.

Учеба, работа  
1978 - 1984 - учеба в Государственном Центральном ордена Ленина институте физической культуры (ГЦОЛИФК)

1984 - 1986 - служба в рядах Советской Армии

1987 - 1989 - учеба в Высшей Школе Тренеров ГЦОЛИФК

1990 - 1993 - учеба в аспирантуре ГЦОЛИФК

1993 - 2007 - работа на руководящих должностях в коммерческих структурах

2004 - 2007 - учеба в Российской академии государственной службы при Президенте РФ (РАГС)

2007 - по наст. вр. - работа в системе ПАО "Газпром" 

В 2011-15 годах - Президент Федерации плавания Москвы. 
С октября 2015 года - председатель Высшего наблюдательного совета Федерации плавания Москвы.

С ноября 2016 - по наст. вр. - Вице-президент Всероссийской федерации плавания.

Примечания

Ссылки:  
 http://www.gazprom.ru/f/posts/07/709553/gazprom-journal-11-2011.pdf.pdf
 http://trans.gazprom.ru/d/journal/21/33/vg-yanvar-2015.pdf
 http://www.russwimming.ru/node/14853
 http://www.russwimming.ru/data/list/prezidium.html
 https://invest.gazprom.ru/about/managers/

Пловцы СССР
Чемпионы СССР по плаванию